Alfonso De Lucia – calciatore italiano
 Fernando De Lucia – tenore italiano
 Francesco De Lucia – politico e avvocato italiano
 Giovanni De Lucia – registra di testi teatrali italiano
 Michele De Lucia – politico italiano
 Paco De Lucia – chitarrista spagnolo